Мармолехо () — испаноязычные топоним и фамилия.
 Топоним
 Мармолехо — город и муниципалитет в испанской провинции Хаэн (в составе автономного сообщества Андалусия).
 Мармолехо — стратовулкан на границе Аргентины и Чили.
 Фамилия
  (род. 1982) — мексиканская пловчиха.
  (1523—1575) — испанский конкистадор и хроникёр.
 Андраде Мармолехо, Дарвин Самир (род. 1991) — колумбийский футболист.
 Меса Мармолехо, Пабло Фабиан (род. 1997) — парагвайский футболист,